Just Dance steht für:
 Just Dance (Lied), ein Lied von Lady Gaga und Colby O’Donis
 Just Dance (Spieleserie), eine von Ubisoft entwickelte Musikspieleserie
 Just Dance (Serie), indische TV-Serie